Води́тель:

 Водитель — физическое лицо, управляющее транспортным средством.
 «Водитель» — американский фильм 1978 года, режиссёра Уолтера Хилла.